Bagpat (district), een district van de Indiase staat Uttar Pradesh
 Bagpat (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Bagpat